Не́стор О́скар Кравио́тто (; род. 3 октября 1963 года в Ла-Плате) — аргентинский футболист и футбольный тренер.

Карьера игрока 
Он играл в футбол за ряд команд из Аргентины и представлял свою сборную в 11 матчах.
 
Кравиотто начал свою профессиональную карьеру в 1983 году с «Эстудиантес», он был частью команды, которая в том году выиграла чемпионат Аргентины по футболу.
 
В 1989 году Кравиотто получил свой первый вызов в сборную Аргентины, но не прошёл отбора на чемпионат мира по футболу 1990.
 
В 1991 году он присоединился к «Индепендьенте» и снова стал вызываться в сборную, он дважды выигрывал Кубок Америки по футболу: в 1991 и 1993 годах.
 
Кравиотто выиграл свой второй чемпионат с «Индепендьенте» (Клаусура 1994). «Индепендьенте» завоевал победу в Суперкубке Либертадорес 1994 и 1995 годов, обыграв «Бока Хуниорс» и «Фламенго» соответственно; а также клуб выиграл Рекопу Южной Америки 1995, переиграв с минимальным счётом «Велес Сарсфилд».
 
После этих успехов Кравиотто в 1995 году вернулся в «Эстудиантес», год спустя он присоединился к «Банфилду», где провёл три года.
 
В 1999 году Кравиотто присоединился к своей последней команде, «Сан-Мартин Сан-Хуан», которая в то время играла в аргентинском 2-м дивизионе.

Тренерская карьера 
Кравиотто начал тренерскую деятельность вскоре после окончания карьеры игрока, затем он вернулся в «Эстудиантес», где работал до 2002 года.
 
Кравиотто был тренером «Унион Санта-Фе» в период между 2002 и 2003 годами, а в 2003 году тренировал «Чакарита Хуниорс».
 
В 2004 году он стал у руля эквадорского клуба «Эмелек», но покинул команду после семи игр.
 
Кравиотто вернулся в аргентинский футбол, когда в 2005 году стал тренером «Бельграно» из 2-го дивизиона, затем был второй этап с «Унион Санта-Фе». В 2006 году он был назначен тренером «Сентенарио Неукен», который играл в региональном 4-м дивизионе, но подписание нового тренера не пошло на пользу клубу, который был понижен в классе в конце сезона 2006/07. Затем в преддверии чемпионата мира до 20 лет он стал тренером молодёжной сборной Гватемалы, на мундиаль сборная не пробилась.

С 2009 года Кравиотто тренировал различные клубы Боливии, Чили и Колумбии.

Колумбия 
В 2016 году он прибыл в Колумбию, где возглавил «Депортиво Перейра» из второго дивизиона, заменив своего соотечественника Эрнана Лиси, который не смог поднять команду в первый дивизион. Изначально клуб показывал хорошие результаты, лидировал с 70 очками и имел большие шансы на повышение с 10-балльным преимуществом над второй командой в таблице, «Америка Кали». Под завесу сезона команда снизила свой уровень, набрав всего два очка в трёх играх, но одержала две важные победы над «Тигрес» и «Боготой» со счётом 2:0 и 3:0 соответственно. В игре последнего тура с «Итагуи Леонес» «Депортиво» сыграл вничью 2:2, чего было недостаточно для повышения. Таким образом, Кравиотто уволили за то, что он не добился повышения в классе.

В 2017 году он был назначен тренером «Атлетико Уила» с задачей удержать команду в высшей лиге, но 9 сентября 2018 года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию из-за неудовлетворительных результатов.

В 2019 году Кравиотто вернулся в «Депортиво Парейра». Он провёл хороший сезон, выиграв второй дивизион и завоевав повышение в высшую лигу. Однако в 2020 году в элите успех повторить не удалось. Плохие результаты привели к отставке Кравиотто с поста тренера 19 октября.

13 сентября 2021 года он стал новым тренером «Атлетико Букараманга». 16 июня 2022 года он вернулся на тренерский пост «Атлетико Уила».

Примечания

Ссылки 
 
 Vende Humo profile
 Craviotta’s CV

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Эстудиантес»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Банфилд»
Игроки ФК «Сан-Мартин» Сан-Хуан
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Атлетико Букараманга»
Тренеры ФК «Атлетико Уила»
Тренеры ФК «Бельграно»
Тренеры ФК «Депортиво Перейра»
Тренеры ФК «Сан-Мартин» Сан-Хуан
Тренеры ФК «Стронгест»
Тренеры ФК «Унион» Санта-Фе
Тренеры ФК «Чакарита Хуниорс»
Тренеры ФК «Эмелек»
Тренеры ФК «Эстудиантес»